Koetschau är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Karl Koetschau (1868–1949), tysk konsthistoriker
 Paul Koetschau (1857–1939), tysk klassisk filolog
 Rudolf Koetschau (1886–1961), tysk kemist